Příjmení Persson nosí více významných osobností:

 Göran Persson (* 1949) – švédský sociálnědemokratický politik
 Jan Persson (1943–2018) – dánský fotograf
 Jörgen Persson (* 1966) – švédský stolní tenista
 Leif G. W. Persson (* 1945) – švédský kriminalistický specialista a spisovatel
 Linn Perssonová (* 1994) – švédská biatlonistka
 Markus Persson (* 1979) – švédský programátor